Cet article présente les villes du Sénégal.

Tableau des villes de plus de 10 000 habitants 
Les chiffres sont d'une part ceux des recensements de 1988 et 2002 et d'autre part les estimations officielles pour 2007 et 2016. La dernière colonne indique celle des régions du Sénégal à laquelle la ville est rattachée.

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Paul Mercier, Contribution à la sociologie des villes du Sénégal occidental à la fin de la période coloniale, Paris, Université de Paris, 1968, 268 p. (Thèse d’Etat complémentaire)

Articles connexes 
 Subdivisions du Sénégal

Liens externes 
 Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal (les chiffres des différents recensements et les estimations officielles jusqu'en 2015)
 e-Geopolis, Les agglomérations du Sénégal, 1950-2020.

Senegal
 
Liste en rapport avec le Sénégal